Svoboda, mot signifiant liberté dans diverses langues slaves, peut désigner :

Toponymes

Le nom est écrit, en bulgare, .
Svoboda, village bulgare de l'obchtina de Kameno, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Svoboda, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Svoboda, village bulgare de l'obchtina de Momtchilgrad, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Svoboda, village bulgare de l'obchtina de Streltcha, situé dans l'oblast de Pazardjik ;
Svoboda, village bulgare de l'obchtina de Tchirpan, situé dans l'oblast de Stara Zagora.
Svoboda, chanson de Daniil le russe et MC LAMA.

Organisations politiques 

 Svoboda, une organisation terroriste anarchiste russe du début du  ;
 Svoboda (ou Union panukrainienne « Liberté »), un parti politique d'extrême droite ukrainien.

Personnes 

 Adam Svoboda (1978-2019), gardien de but professionnel tchèque de hockey sur glace devenu entraîneur.
 Ludvík Svoboda (1895-1979), héros national tchèque.
 Madeleine Robinson (1917-2004), actrice franco-suisse, de parents d'origine tchèque, avait « Svoboda » pour nom de famille.
 Josef Svoboda (1920-2002), scénographe tchécoslovaque.
 Tomáš Svoboda (1939-2022), compositeur et chef d'orchestre américain d'origine tchèque.
František Xaver Svoboda (1860-1943), écrivain tchèque
František Svoboda (1906-1948) est un footballeur tchéque.

Projecteur traditionnel 
 Ce projecteur, dont le concepteur est Josef Svoboda, scénographe tchèque est constitué de 9 lampes, montées en série, basse tension  à calotte argentée (système à double miroir).
Les lampes placées en quinconce donnent une lumière assez crue grâce à un faisceau assez étroit et permettent de réaliser des murs de lumière.
En combinant côte à côte plusieurs Svoboda, leur forme étant trapézoïdale, on obtient ainsi une ligne continue de projecteurs, qu’ils soient accrochés sur une porteuse ou posés au sol, qui donne dans l’espace une longue raie de lumière.

Notes et références

Voir aussi